Sárosi Gábor (1931–2005) színművész, Sáros(s)y Gábor neveken is szerepelt.
Sárosi Gábor (1985– ) színművész, a Kecskeméti Színjátszó Műhely vezetője és az Országos Diákszínjátszó Egyesület elnöke. Teljes neve Sárosi Gábor Áron.